Bagdad Café (Out of Rosenheim) : film américano-allemand du réalisateur Percy Adlon, sorti en 1987 ; 
 Bagdad Café : série télévisée américaine de 1990 ; 
 Bagdad Café (Out of Rosenheim), comédie musicale allemande de 2005 de Percy Adlon.

Voir aussi